OXT bezeichnet:
 Oxytocin

.oxt bezeichnet:
 Erweiterungen für Apache OpenOffice sowie LibreOffice

Abkürzung